1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 (słoweń. 1. državna odbojkarska liga 2021/2022, w skrócie 1. DOL 2021/2022; oficjalna nazwa ze względów sponsorskich: Sportklub prva odbojkarska liga 2021/2022) – 31. sezon mistrzostw Słowenii zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS). Zainaugurowany został 2 października 2021 roku i trwał do 25 kwietnia 2022 roku.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej drużyny podzielone zostały na dwie dywizje (1A. i 1B.) na podstawie rezultatów z poprzedniego sezonu. W obu dywizjach drużyny rozgrywały między sobą po trzy spotkania. W fazie play-off brały udział wszystkie zespoły z 1A. DOL i dwa najlepsze z 1B. DOL. Faza play-off składała się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Po raz osiemnasty mistrzem Słowenii został klub , który w finałach fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął .

W sezonie 2021/2022 w Lidze Mistrzów Słowenię reprezentował klub , w Pucharze CEV – , natomiast w Pucharze Challenge – .

System rozgrywek

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczy 16 drużyn. Zostają one podzielone na dwie dywizje: 1A. DOL i 1B. DOL. Do 1A. DOL trafia osiem najlepszych zespołów sezonu 2020/2021, natomiast do 1B. DOL te, które poprzedni sezon zakończyły na miejscach 9-15 oraz najlepsza drużyna z 2. DOL.

W ramach dywizji drużyny rozgrywają ze sobą po trzy spotkania. Sześć najlepszych drużyn 1A. DOL uzyskuje bezpośredni awans do ćwierćfinałów fazy play-off. Zespoły z miejsc 7-8 1A. DOL oraz dwa pierwsze zespoły z 1B. DOL rywalizują w 1/8 finału fazy play-off.

Drużyny z miejsc 3-6 w 1B. DOL kończą rozgrywki i w klasyfikacji końcowej zajmują odpowiednio pozycje 11-14. Zespół z siódmego miejsca rywalizuje w barażach o utrzymanie z drugą drużyną 2. DOL, natomiast drużyna z ósmego miejsca w 1B. DOL spada do 2. DOL.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów.

1/8 finału
Pary w 1/8 finału tworzone są według klucza:
 para 1: 7. miejsce w 1A. DOL – 2. miejsce w 1B. DOL;
 para 2: 8. miejsce w 1A. DOL – 1. miejsce w 1B. DOL.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzami pierwszego i potencjalnie trzeciego spotkania są zespoły z 1B. DOL, natomiast drugiego – zespoły z 1A. DOL. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do ćwierćfinałów i prawo gry w 1A. DOL w sezonie 2022/2023. Przegrani kończą rozgrywki, podlegają klasyfikacji na odpowiednio 9. i 10. miejscu na podstawie pozycji z fazy zasadniczej, a w sezonie 2022/2023 uzyskują prawo gry w 1B. DOL.

Ćwierćfinały
Pary w ćwierćfinałach tworzone są według klucza:
 para 1: 1. miejsce w 1A. DOL – zwycięzca w parze 2 1/8 finału;
 para 2: 2. miejsce w 1A. DOL – zwycięzca w parze 1 1/8 finału;
 para 3: 3. miejsce w 1A. DOL – 6. miejsce w 1A. DOL;
 para 4: 4. miejsce w 1A. DOL – 5. miejsce w 1A. DOL.

Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Gospodarzami pierwszego i potencjalnie trzeciego spotkania są zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego – drużyny z 1B. DOL lub te, które w fazie zasadniczej zajęły niższe miejsce w tabeli. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do półfinałów. Przegrani kończą rozgrywki i podlegają klasyfikacji odpowiednio na miejscach 5-8 na podstawie pozycji z fazy zasadniczej.

Półfinały
Pary w półfinałach tworzone są według klucza:
 para 1: zwycięzca w parze 1 ćwierćfinałów – zwycięzca w parze 4 ćwierćfinałów;
 para 2: zwycięzca w parze 2 ćwierćfinałów – zwycięzca w parze 3 ćwierćfinałów.

Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Gospodarzami pierwszego i potencjalnie trzeciego spotkania są zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego – drużyny z 1B. DOL lub te, które w fazie zasadniczej zajęły niższe miejsce w tabeli. Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do finałów, natomiast przegrani grają o 3. miejsce.

Mecze o 3. miejsce
O 3. miejsce grają przegrani w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego i potencjalnie trzeciego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego – drużyna z 1B. DOL lub ta, która w fazie zasadniczej zajęła niższe miejsce w tabeli.

Finały
O mistrzostwo grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Drużyny uczestniczące 

Uwaga: Klub  zdecydował się zgłosić do 1B. DOL, stąd zgodę na grę w 1A. DOL otrzymał klub .

Faza zasadnicza

1A. DOL

Tabela wyników

Tabela

1B. DOL

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Drabinka

1/8 finału 
(do dwóch zwycięstw)

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
(dwumecz)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Słowenii
2022 w Słowenii